Митрополи́т Иоа́нн II (в миру Хри́стос Про́дром, ; ум. ) — митрополит Киевский и всея Руси, святитель.

По происхождению грек из Константинополя, занимал киевскую кафедру в 1078—1089 годах.

В летописи находятся лишь краткие упоминания о некоторых фактах жизни Иоанна II: о погребении им в Киеве князя Ярополка (в 1086 году), об освящении им церкви Выдубицкого монастыря и церкви Пресвятой Богородицы в Киево-Печерском монастыре. Современники называли его «пророком Христовым», летописец от себя называет его «блаженным и добрым» и говорит, что он был муж искусный в книгах и учении, милостивый к убогим и вдовицам, ласковый со всяким — богатым и бедным, смиренный, кроткий, обладавший даром слова, умевший своими святыми беседами утешить печальных, и вообще был такой митрополит, какого на Руси не было прежде, и после не будет.

Он известен двумя посланиями: к папе Клименту и к черноризцу Иакову. Первое послание, сохранившееся во многих списках славянских, греческих и латинских, вызвано обращением антипапы Климента III, желавшего сблизиться с восставшими иерархами. Второе, сохранившееся только в славянских рукописях, — канонического содержания.

Примечания

Литература 
 Неволин К. А. О митрополите Иоанне II как сочинителе послания к архиепископу римскому Клименту о опресноках // Известия императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. 1853. — Т. 2. — С. 95-101
 Попов А. Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян, XI—XV вв. — М., 1875. — С. 91-99
 Пападимитриу С. Д. Иоанн II, митр. Киевский, и Феодор Продром (Χρῖστος κα Θεόδωρος Πρόδρομος) // ЛетИФО. 1902. — Т. 10. — С. 1-54
 Никольский Н. К. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений, X—XI вв. — СПб., 1906. — С. 211—225, 527
 Leib B. Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIe siècle: Rapports religieux des Latins et des Gréco-Russes sous le pontificat d’Urbain II (1088—1099). — P., 1924. — P. 32-41
 Поппе А. Митрополиты и князья Киевской Руси // Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. — СПб., 1996. — С. 451—452
 Пихоя Р. Г. К вопросу о времени перевода византийской синтагмы XIV титулов без толкований в Древней Руси // Античная древность и средние века. — Свердловск, 1973. — Вып. 10. — С. 308-311
 Византийский монах — русский митрополит Иоанн II как канонист и дипломат // Античная древность и средние века. — Свердловск, 1975. — Вып. 11. — С. 133—144.
 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси XI—XIII вв. — М., 1978
 Franklin S. Who was the Uncle of Theodore Prodromus? // Byzantinoslavica. 1984. — T. 45. — P. 40-45
 Podskalsky G. Metropolit Ioann II. von Kiev (1076/77-1098) als Ökumeniker // OS. 1988. — Bd. 37. — № 2/3. — S. 178—184
 Подскальски Г. Христианство и богословская лит-ра в Киевской Руси. — СПб., 1996. — С. 285—290, 304—306
 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX—XII вв. — М., 2001. — С. 544—546
 

Митрополиты Киевские и всея Руси
Епископы Русской православной церкви
Греческие церковные иерархи на Руси
Древнерусские писатели XI века